Альте́а (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Баха. Занимает площадь 35,30 км². Население — 24 006 человек (на 2010 год).

Праздник 
В феврале празднуется Миг Любого (Mig Any) "полугодия" с традиционным парадом и противостоянием мавров и христиан в честь Сан-Блас. "Праздник поркета" (Festa del porquet), который проводится на площади Пласа-де-ла-Иглесия в третью субботу месяца, а также праздник Кристо-де-ла-Салуд в Алтеа-ла-Велья.

В июне празднества в честь Святой Троицы проходят в районе Беллагуарда, Сант Антони  в районе Кап Бланш и Сан Жоан в районе Форнет (Fornet) (Старый город). Во время этих празднеств проводится знаменитая "Планта де л'Арбре", которая датируется 17 веком, самая традиционная часть этого древнего праздника, связанного с дохристианскими обрядами летнего солнцестояния и плодородия. В 2018 году Генералитет Валенсии защитил этот фестиваль как объект местного значения.

В июле в рыбацком районе проходит фестиваль моряков в честь Сан-Педро и Девы дель Кармен, затем Сан-Хайме в Кап-Бланш и Санта-Ана в Алтеа-ла-Велья.

Август начинается с праздника Сан-Роке в районе Л'Орта, затем следует праздник Сан-Лоренцо во вторую субботу августа, во время которого собирается более пятидесяти тысяч человек, а кульминацией становится фейерверк; "цастелл-де-л'Oлья" объявлен туристической достопримечательностью, поскольку это один из немногих фейерверков, который запускается исключительно с моря, а также является ориентиром для пиротехников. Он привлекает более 50 000 зрителей. Праздники Сант-Исидре и Сант-Луис также проходят в этом же месяце.

В сентябре проходят праздники Санто-Томас, а в конце лета, в четвертые выходные сентября, проводятся праздники в честь Христа дель Саграрио, сопровождаемые фестивалем "Мавры и христиане". В конце года, в декабре, проводятся праздники Санта-Барбара в Согае и Ла-Пурисима в Алтеа-ла-Вьеха.

Города-побратимы 
  Арпажон-сюр-Сер, Франция (с 1992)
  Бад-Кёцтинг, Германия
  Бандоран, Ирландия
  Белладжо, Италия
  Гранвиль, Франция
  Зволен, Словакия
  Карккила, Финляндия
  Кёсег, Венгрия
  Марсаскала, Мальта
  Меерссен, Нидерланды
  Нидеранвен, Люксембург
  Орийак, Франция (с 1992)
  Превеза, Греция
  Пренай, Литва
  Сезимбра, Португалия
  Сигулда, Латвия
  Сушице, Чехия
  Тюри, Эстония
  Укселёсунд, Швеция
  Уффализ, Бельгия
  Хойна, Польша
  Хольстебро, Дания
  Шерборн, Великобритания
  Юденбург, Австрия

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 

Муниципалитеты Аликанте